Paciência - uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo
Paciência (jogo)
Paciência (bairro do Rio de Janeiro) - um bairro da cidade do Rio de Janeiro
Paciência (Porteirinha) - distrito de Minas Gerais
Rio Paciência

Ver também 
Patience